El término La Seu puede referirse a:

La Seu, barrio de Valencia (España);
Barrio de La Seu de Palma de Mallorca (España).